

Rezultati

Zanimljivosti 
 NK Croatia je za vrijeme zimske stanke promijenila/vratila ime Dinamo.
 Najbolji je strijelac lige bio Tomo Šokota iz Croatije/Dinama, s 21 pogotkom. 
 Najboljim igračem proglašen je Ivan Bošnjak iz vinkovačke Cibalije.

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 2. pretkolo: Croatia Zagreb -  MTK Budimpešta 0:0, 2:0:
 Skupina D:  Manchester United - Croatia Zagreb 0:0, 2:1 Croatia Zagreb -  Marseille 1:2, 2:2 Croatia Zagreb -  SK Sturm Graz 3:0, 0:1

 Liga prvaka:
 2. pretkolo:  Partizan Beograd - Rijeka 3:1, 3:0

 Kup UEFA:
 Pretkolo: Hajduk Split -  F91 Dudelange 5:0, 1:1:
 1. kolo: Hajduk Split -  Levski Sofija 0:0, 0:3

 1. kolo:  West Ham - Osijek 3:0, 3:1

 Intertoto kup:
 1. kolo:  FK Lokomotiv-96 - Varteks 1:2, 2:2:
 2. kolo:  S.K. Brann - Varteks 3:0, 0:3:
 3. kolo: Varteks -  FK Rostov 1:2, 1:0

 1. kolo: Hrvatski dragovoljac -  Newry City 1:0, 0:2

Poveznice 
 2. HNL 1999./2000.
 3. HNL 1999./2000.
 4. rang HNL-a 1999./2000.
 5. rang HNL-a 1999./2000.
 6. rang HNL-a 1999./2000.
 7. rang HNL-a 1999./2000.
 Hrvatski nogometni kup 1999./2000.

1999./00.
 1